Szwajcaria:
 Busswil – miejscowość w gminie Sirnach, w kantonie Turgowia, w okręgu Münchwilen
 Busswil bei Melchnau – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau